Ar’ara BaNegev oder Ar’arat an-Naqab (hebräisch: עַרְעָרָה בַּנֶּגֶב, arabisch عرعرة) ist ein Ort im Süden Israels mit  Einwohnern (Stand ). Ar'ara BaNegev besitzt den Status einer Gemeindeverwaltung.

Lage 

Ar'ara BaNegev liegt südöstlich von Be’er Scheva und südwestlich von Arad im Südbezirk in der Wüste Negev.

Geschichte 

Ar'ara BaNegev wurde um 1980 von der israelischen Regierung als eine von sieben Beduinensiedlungen gegründet.

Klima 

In Ar'ara BaNegev herrscht ein trockenes Steppenklima, das nach Köppen dem Klimatypen BSh zugeordnet wird.

Einzelnachweise 

 
Negev